Флори́нская, Преспи́йская и Эорде́йская митрополия () — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви. Как и прочие епархии «Новых Земель» также формально подчинена Константинопольскому Патриархату. Центром епархии является город Флорина в Греции. До 1925 года титул митрополита был Мегленский.

Изначально подчинялась Константинопольской православной церкви, гл в 1928 году перешла в ведение Элладской православной церкви.

Епископы 
 Мелетий (10 ноября 1858 — 11 апреля 1865)
 Прокопий (1 мая 1865 — 2 мая 1877)
 Герман (Апостолидис) (2 мая 1877 — 31 октября 1881)
 Каллиник (11 ноября 1881 — 29 января 1891)
 Аверкий (5 февраля 1891 — 30 апреля 1894)
 Иоанникий (Маргаритиадис) (30 апреля 1894 — 31 марта 1905)
 Анфим (Саридис) (31 марта 1905 — 19 февраля 1908)
 Смарагд (Хадзиевстатиу) (21 февраля 1908 — 5 августа 1910)
 Константий (Русис) (5 августа 1910 — июнь 1912)
 Поликарп (Сакелларопулос) (26 июня 1912 — 27 марта 1929)
 Хризостом (Кавуридис) (27 марта 1926 — 1932)
 Василий (Пападопулос) (15 апреля 1932 — 24 января 1967)
 Августин (Кандиотис) (25 июня 1967 — 15 января 2000)
 Феоклит (Пассалис) (с 23 января 2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Флоринской митрополии 
 ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ μέχρι τὸ 1912